Hilgershausen ist der Name folgender Ortschaften:

 Hilgershausen (Bad Sooden-Allendorf), Stadtteil von Bad Sooden-Allendorf im Werra-Meißner-Kreis in Hessen
 Hilgershausen (Felsberg), Stadtteil von Felsberg im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen